Карваха́ль () — іспанське прізвище.

Відомі носії 
 Данієль Карвахаль ( 1992) — іспанський футболіст, правий захисник національної збірної Іспанії і клубу «Реал Мадрид».
 Денні Карвахаль ( 1989) — костариканський футболіст, воротар клубу «Сапрісса».
 Франсіско Карвахаль (1870—1932) — мексиканський державний і політичний діяч, тимчасовий президент Мексики (1914).
 Хосе де Карвахаль (1698—1754) — іспанський державний діяч, голова уряду (державний секретар) країни у 1746—1754 роках.

Подвійні прізвища
 Франсіско Енрікес-і-Карвахаль (1859—1935) — домініканський лікар, правник, письменник, викладач і політик, президент країни напередодні окупації Домініканської Республіки.
 Хосе Мігель де Карвахаль-Варгас (1771—1828) — іспанський дипломат і державний діяч, державний секретар Іспанії за правління короля Фернандо VII.

Іспанські прізвища